Donald Young (componist), Amerikaans componist, muziekpedagoog en dirigent
Donald Young (tennisser), Amerikaans tennisser